Morena – forma ukształtowania powierzchni Ziemi powstała z materiałów skalnych. Termin z dziedziny Geomorfologii.
 Morena – czasopismo naukowe wydawane przez Wielkopolski Park Narodowy
 Morena (1984-) – maltańska piosenkarka